Pjesma Eurovizije 2009. bila je 54. Pjesma Eurovizije. Finale se održalo 16. svibnja 2009., a dva polufinala 12. i 14. svibnja, u Olimpijskoj areni u Moskvi, Rusija. Na natjecanju je sudjelovalo 42 zemlje, među kojima i povratnik Slovačka, a prošlogodišnji natjecatelj, San Marino, nije sudjelovao zbog financijskih poteškoća. Latvija i Gruzija prvotno su najavile povlačenje iz natjecanja, no EBU je kasnije potvrdio da će i Latvija i Gruzija ipak sudjelovati. U ožujku 2009. Gruzija je ipak povukla svoju pjesmu We Don't Wanna Put In zbog problema s tekstom pjesme, koji je prema ocjeni EBU-a imao previše političkih konotacija.

Dvorana

Nakon pobjede Dime Bilana u Beogradu 2008., domaćinstvo je dobila Rusija. Iako je Moskva, kao glavni grad bila najbolji izbor za domaćinstvo, Jurij Lužkov, moskovski gradonačelnik, nije pokazao volju za organiziranjem tog natjecanja u Moskvi. No, ubrzo je ruski premijer Vladimir Putin potvrdio da će se natjecanje održati u Moskvi i to, prema prijedlogu televizije-domaćina Pervog kanala, u Olimpijskoj areni. Prijedlog Moskev kao domaćina potvrđen je od strane EBU-a 13. rujna 2008. Postojale su neke glasine oko toga da će se dvorana morati nadograđivati, no Vladimir Čurilin je to opovrgnuo rekavši da dvorana već sada može primiti 25 tisuća gledatelja.

Glasovanje

Zbog mnogih prigovora oko politički motiviranih glasovanja, tipa davanje susjednim državama velik broj bodova, EBU je u obzir uzeo promjenu sustava glasovanja na ovom Eurosongu. Organizatori su poslali upitnik svim sudionicama na kojem bi oni dali prijedlog novog sustava glasovanja. Poljska televizija TVP predložila je osnivanje međunarodnog žirija, sličnog onome na plesnom natjecanju EBU-a, kako bi se umanjila politički motiviranja glasovanja.

Od tada je potvrđeno da će glasove svake države određivati gledatelji svojim telefonskim glasovina i nacionalni žiri, u omjeru 50:50. No, ovaj sustav vrijedi samo za finale. Sustav glasovanja u polufinalima ostaje isti: 9 zemalja s najviše bodova dobivebnih telefonskim glasovima ide u finale, a 10. zemlju odabire stručni žiri.

Vizualni dizajn
	
Televizija domaćin Pervij kanal je 30. siječnja predstavila logo i podtemu za natjecanje. Logo se zasniva na "Fantasy Bird"-u, koji se može koristiti s mnogo boja. Ovo je bila prva Eurovizija nakon 2001. koja nije imala slogan.

Pozornicu je dizajnirao američki scenograf John Casey, a temelji se na temi suvremene ruske avangarde. Casey, koji je dizajnirao pozornicu za 1997. u Dublinu, bio je uključen u oblikovanje 1994. i 1995.   Objasnio je da je već radio s Rusima na dodjeli TEFI nagrada u Moskvi 1998. Rekao je da ga je najviše inspirirala Ruska avangarda zbog specifičnog oblika umjetnosti. Pozornica se uglavnom sastoji od različitih vrsta LED ekrana. Ekrani su bili viseći i pomični, te su predstavljli glavni efekt. Veći dio pozornice je pomičan, te omogućuje da se oblik i osjećaji prilagode pjesmi. Najveći efekt je imala Ukrajina s tri velika koluta i ljestvama u druga tri koluta koji se okreću.

Razglednice (kratki videi između pjesama) su slijedili:

 pojavljuje se Miss svijeta 2008., Ksenia Sukhinova
 u 3D obliku se pokazuju poznate građevine, spomenici i prirodne znamenitosti koje se otvaraju kao knjiga.
 Ksenia Sukhinova nosi šešir sa svim zgradama i majicu s bojama zastave iduće zemlje. Na desnoj strani se pojavljuje logo i naziv države na engleskom jeziku                   
 tada se pojavljuje jedna ruska riječ i njezino značenje (na primjer: "Spasibo" - Hvala )

Podjela u polufinalu

Države koje nisu bile izravno u finalu su bile podijeljene u 6 skupina prema geografskoj i povijesnoj lokaciji.

Sudionici

Sudionici polufinala

18 izvođača u jednom polufinalu je izvodilo 18 pjesama od kojih je 10 prošlo u finale. Žiri je birao 1 pjesmu, a gledatelji 9 pjesama. Voditelji su pritiscima na gumb izvlačili zemlje čije su se zastave nalazile u kuvertama.

Polufinale 1

 Države označene narančastom pozadinom prošle su uz pomoć glasova publike.
 Država označena oker pozadinom prošla je u finale uz pomoć glasova žirija.

Polufinale 2

 Države označene narančastom pozadinom prošle su uz pomoć glasova publike.
 Država označena oker pozadinom prošla je u finale uz pomoć glasova žirija.

Sudionici finala

"Velika četvorka" i domaćin ovogodišnjeg Eurosonga imaju direktan ulazak u finale i ne moraju se natjecati u polufinalima. Nakon održavanja polufinala, 20 pjesama se pridružilo ovima, tako da je u finalu bilo sveukupno 25 pjesama.

Glasovanje

12 bodova

Mape sudionika

Izvori 

Izbori za pjesmu Eurovizije
Ruska glazba